O Association Sportive SONABEL é um clube de futebol do Burkina Faso. Disputa o Campeonato nacional do país.

Ligações externas 
 

Clubes de futebol de Burquina Fasso